Еле́на Ива́новна Кондула́йнен (при рождении — Ле́мби Ви́лховна Контула́йнен, ; род. 9 апреля 1958, п. Токсово, Ленинградская область) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Российской Федерации (2002), эстрадная фолк-рок-певица русского шансона.

Биография 
Отец — Вилха Вилхович Контулайнен, по национальности ингерманландец. В 1983 году окончила ЛГИТМиК (курс А. Кацмана). Приняла участие (пародировала Марлен Дитрих и Людмилу Сенчину) в выпускном спектакле — пародийном ревю «Ах, эти звёзды!» (1983) курса А. Кацмана и Л. Додина в ЛГИТМИКе.

Снялась более чем в 40 фильмах. После съёмок в фильме «Сто дней до приказа» (1990) за ней закрепилось звание «секс-символа СССР». В 1993 году Елена Кондулайнен на некоторое время занялась политикой — создала партию «Свободной любви».
Также пробует себя в качестве певицы, исполняя авторские песни.

Телевидение 
Участвовала в реалити-шоу «Последний герой 3: Остаться в живых».

Личная жизнь 
Четыре раза была замужем, имеет двоих детей: Александра и Михаила. В 2022 году родился второй внук. 

В 2020 году перенесла инсульт.

Фильмография 
  — Путешествие в другой город — Наташа
  — Правда лейтенанта Климова — Люся, жена Климова
  — Две версии одного столкновения — Нэнси
  — Тепло студёной земли — Светлана
  — Капитан Фракасс — Иоланда де Фуа
  — Дикий ветер — Ангелина
  — Русь изначальная — Млава
  — Наш папа — майонез — учительница
  — Фламинго приносит счастье — хозяйка
  — Раз, два — горе не беда! — Маруся
  — Побег — Эллионор, жена Мартина Ферна
  — Муж собаки Баскервилей — бывшая девушка Данила Осокина
  — Сто дней до приказа — Смерть
  — Зверобой — Джудит Хаттер
  — Бабник — лаборантка
  — Номер «люкс» для генерала с девочкой — Алла
  — Караван смерти — Оксана
  — Болотная street, или Средство против секса — репортёр
  — Джой в Москве / Joy à Moscou — блондинка в ресторане
  — Человек К. — любовница писателя
  — Экстрасенс — Мариночка
  — На Муромской дорожке — Ирина Владимировна Тутукова
  — Не стреляйте в пассажира! — актриса
  — Дафнис и Хлоя — Ликенион
  — Шоу для одинокого мужчины — Анна Суворова
  — Триста лет спустя — Мила Милина
  — Маросейка, 12 — Мария
  — Даун Хаус — Александра Епанчина
  —  — Кышкин дом — Моника Левински
  — Королева красоты, или Очень трудное детство — завуч школы
  — Курорт особого назначения
  — За всё тебя благодарю — Вероника, сестра Вадима
  — Служба 21, или Мыслить надо позитивно — дама
  — Кардиограмма любви — Катя Анохина
  — А мама лучше! — подруга Светланы
  — 8 первых свиданий — мама Веры
  — Отцовский инстинкт — Валерия Яковлевна
  — Интерны — Наина, бывшая жена Купитмана (128-я серия)
  — Женщины на грани — Татьяна Ивановна, продюсер группы «Золото» (10 серия. Орудие судьбы)
  — Коп — Кирстен Хансен
  — Фитнес — Вера Петровна, очень богатая женщина (4 сезон)

Примечания

Ссылки 
 
 Секс-символ в соку. Интервью «Новому Взгляду» (1993)
 

Фолк-музыканты России
Рок-музыканты России
Исполнители русских народных песен
Певцы и певицы России
Исполнители русского шансона
Выпускники Российского государственного института сценических искусств